Ке́рри Ма́йкл Ди́ксон (; 24 июля 1961, Лутон, Англия) — английский футболист и футбольный тренер. Наибольшую известность Диксон получил, выступая за английский клуб «Челси» и сборную Англии на позиции нападающего. Является третьим, после Бобби Тэмблинга и Фрэнка Лэмпарда, рекордсменом «Челси» по количеству голов забитых за клуб — 193 гола. По результатам голосования на официальном сайте «Челси», он вошёл в список Легенд клуба.

Клубная карьера

Ранние годы 
Высокий и атлетичный нападающий который прогрессировал высокими темпами, впечатлял своими способностями и мог эффективно пользоваться обеими ногами. Диксон начинал свою карьеру как ученик в «Тоттенхэм Хотспур», ушёл оттуда ещё до того как стал играть за клуб.

«Рединг» 
После удачных выступлений в клубах низших дивизионов как «Чешам Юнайтед» и «Данстейбл Таун», он получил приглашение в профессиональный клуб и присоединился к «Редингу», который подписал с ним контракт на 20,000 фунтов стерлингов в 1980 году. Он забил 51 гол в 116 матчах за клуб Третьего дивизиона, в том числе четыре мяча в ворота «Донкастер Роверс», которому они проиграли со счётом 5:7 в сентябре 1982 года.

«Челси» 
После проведенных дней в «Рединге», главный тренер «Челси» Джон Нил пригласил его к себе в команду в августе 1983 года. Председатель «Челси» Кен Бейтс сначала колебался, когда подписывал дорогостоящий, на то время, трансфер в 150,000 фунтов стерлингов плюс дополнительные 25,000 если Диксон когда-либо сыграет за сборную Англии, но он уступил и дело пошло вперед. Диксон пришёл в клуб в рамках радикальной перестройки клуба Джоном Нилом, под угрозой приближающегося вылета в Третий дивизион. Этот потенциально перспективный футболист присоединился в то же лето что и Пат Невин, Найджел Спэкмен, Джо Маклафлин и Эдди Недзвецки.

Но свой вклад Диксон привнес в «Челси» уже немедленно, он забил два гола на своем дебютном матче против «Дерби Каунти». Всего Керри забил в том году 34 гола, а клуб завоевал победу во Втором дивизионе. В решающей игре за чемпионство во Втором дивизионе «Челси» победил со счётом 5:0 «Лидс Юнайтед», Диксон забил хет-трик. Он завязал партнерские отношения с шотландцем Дэвидом Спиди, несмотря на первоначальные личные проблемы между ними, а также с нападающим Патом Невином, это трио в течение следующих трех лет забило почти 200 голов. В первый сезон в высшем дивизионе Керри забил уже 36 мячей и выиграл «Золотую бутсу» совместно с Гари Линекером. А всё началось с того, что он забил в стартовом матче чемпионата, в игре против «Арсенала» на «Хайбери» которая закончилась вничью 1:1. В том же сезоне, он забил ещё восемь голов в Кубке Футбольной лиги, и «Челси» достиг полуфинала, где проиграли «Сандерленду». В его первых двух сезонах в «Челси» он забил в общей сложности 70 голов в 101 игре, и был вызван в сборную Англии.

Серьёзная травма в январе 1986 года затормозила процесс развития Керри, но что печально: после неё он никогда уже не был прежним Диксоном. В сезоне 1985/86 «Челси» боролся за чемпионство, но Диксон в январе получил травму мышц живота во время матча Кубка Англии против «Ливерпуля». В конечном итоге они заняли шестое место, в активе «Челси» была победа над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счётом 2:1. Из-за травмы он практически покинул разваливающуюся и вылетевшую в низшую лигу в 1988 году команду. Но по иронии судьбы эта неудача помогла ему наверстать былую форму, и Керри забил 25 голов и помог выиграть чемпионство Второго дивизиона ещё раз. Очутившись снова в Первом дивизионе, он забил 26 голов — и «Челси» завершил сезон на пятом месте, что было наилучшим результатом с 1970 года.

Далее, правда, последовали неудачные кампании, и футболист отправился в «Саутгемптон» в 1992 году, оставив за плечами 193 гола за «Челси» — то есть всего на 9 меньше, чем рекорд Бобби Тэмблинга по количеству забитых голов за клуб за всю историю. Он также занимает восьмое место в клубе по количеству поведенных матчей.

«Саутгемптон» 
Диксон ушёл из «Челси» в 1992 году и перешёл «Саутгемптон» за 575,000 фунтов стерлингов, где он снова встретился со своим бывшим партнёром по клубу Дэвидом Спиди, хотя такого же успеха как в «Челси» он не добился. Во время своего пребывания в «Саутгемптоне» он провёл только 9 игр в высшей лиге и забил 2 мяча.

«Лутон Таун» 
Он покинул «Саутгемптон» в феврале 1993 года и присоединился к «Лутон Таун» на правах свободного агента. За это время «Лутон Таун» достиг полуфинала Кубка Англии в 1994 году, где он встретился со своим старым клубом «Челси», где потерпел поражение со счётом 2:0. Он забил 20 голов в 88 матчах за «Лутон Таун».

«Миллуолл» и «Уотфорд» 
В марте 1995 года, Диксон присоединился к Миллуоллу за 5000 фунтов стерлингов. После 31 выступлений и девяти мячей, он был продан в «Уотфорд» за 25 000 фунтов стерлингов в январе 1996 года. Диксон появился в 11 матчах за «Уотфорд», но ничего не забил.

«Донкастер Роверс» 
Последний клуб из Футбольной лиги, в котором он играл это был «Донкастер Роверс» в сезоне 1996/97. Он появился в 16 матчах за «Роверс» и забил три гола.

«Базилдон Юнайтед» 
Короткий период сезона 1997/98 Диксон играл за «Базилдон Юнайтед» который находился в Старшей лиги Эссекса, но он получил травму подколенного сухожилия, когда забил гол в матче против Грейт Уэйкеринг, и этот матч оказался последним за клуб.

Международная карьера 
Его голеадорские подвиги принесли ему вызов в сборную Англии, он дебютировал в матче с Мексикой в 1985 году во время товарищеской игры на международном турнире в Мехико. Через три дня Диксон забил дважды и отдал результативный пас на Брайана Робсона, в результате чего Англия победила Западную Германию со счётом 3:0. Он забил ещё два гола через четыре дня сборной США в Лос-Анджелесе.

Чемпионат мира 1986 
После травмы в 1985 году, он, тем не менее, был вызван в сборную Англии на Чемпионат мира 1986, но наличие в нападении Линекера и Питера Бердсли не позволили ему выйти в основе, он отыграл всего шесть минут, выйдя на замену в матче против сборной Польши. Он сыграл только одну игру за Англию. После этого он закончил свою международную карьеру с восемью играми в активе и четырьмя голами.

Тренерская карьера

«Донкастер Роверс» 
После большого промежутка времени он стал играющим-тренером «Донкастер Роверс», но был уволен в августе 1997 года. Позднее в том же сезоне Диксон перебрался «Базилдон Юнайтед» который находился в Старшей лиги Эссекса, но получил травму и завершил карьеру.

«Борхэм Вуд», «Летчворт» и «Хитчин Таун» 
С тех пор, Диксон был тренером команд из низших региональных лиг, таких как «Борхэм Вуд», «Летчворт» и «Хитчин Таун».

После завершения футбольной карьеры 
После окончания футбольной карьеры стал официальным руководителем фанатского сайта www.cfcnet.co.uk, работает на кабельном канале Chelsea TV, где комментирует матчи «Челси» с Гари Тапхаусом с 2002 года. Также проводит экскурсии по «Стэмфорд Бриджу» с бывшими игроками, в том числе Патом Невином и Роном Харрисом и работает в футбольной школе «Данстейбл Таун».

Достижения 
Командные

 «Челси»
 Чемпион Второго дивизиона (2): 1983/84, 1988/89
 Обладатель Кубка полноправных членов (2): 1986, 1990
 Итого: 4 трофея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Домашняя страница Керри Диксона: на неофициальном фан сайте

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Данстейбл Таун»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Донкастер Роверс»
Игроки ФК «Базилдон Юнайтед»
Тренеры ФК «Данстейбл Таун»
Тренеры ФК «Хитчин Таун»
Тренеры ФК «Донкастер Роверс»